Spojení písmen I, I a I může mít různé významy:

Matematika 
 III – římská číslice 3

Hudba 
 III (album, Deranged) – album skupiny Deranged
 III (album, Bosse-de-Nage) – album skupiny Bosse-de-Nage
 III (album, BadBadNotGood) – album skupiny BadBadNotGood
 III (album, Crystal Castles) – album skupiny Crystal Castles
 III (album, Espers) – album skupiny Espers
 III (album, Moderat) – album skupiny Moderat
 III (album, Sahg) – album skupiny Sahg
 III (album, Take That) – album skupiny Take That
 III (album, Miike Snow) – album skupiny Miike Snow
 III (album, Demons & Wizards) – album skupiny Demons & Wizards
 III (EP, JoJo) – EP zpěvačky JoJo
 III (EP, Orbital) – EP skupiny Orbital
 III Records – japonské hudební vydavatelství

Letectví 
 CASA III – lehký letoun společnosti CASA